Сакава:

 Сакава — посёлок в Японии, находящийся в уезде Такаока префектуры Коти. 
 Сакава — один из четырёх лёгких крейсеров типа «Агано» Императорского флота Японии времён Второй мировой войны.